Rave Age est le troisième album studio de Vitalic, sorti le .

Liste des titres

Lien externe 
 Vitalic (site officiel)

Album de Vitalic
Album musical sorti en 2012